Пол человека:
 Биологический пол человека
 Психический пол человека
 Социальный пол человека (гендер)
 Пол воспитания человека